Да́льняя Рога́тка — историческая местность в Санкт-Петербурге в районе Пулковской горы и аэропорта «Пулково», в историческом районе Пулковское. Административно относится к Московскому и Пушкинскому районам города, которые в этом районе разделяются границей, проходящей вдоль Пулковского шоссе в месте его примыкания к Петербургскому шоссе города Пушкина.

Рогаткой в петровские времена называли дорожное заграждение, выполнявшее роль шлагбаума. На выезде из Петербурга на юг стояли три кордона с такими рогатками — они назывались Ближняя (Первая), Средняя (Вторая) и Дальняя (Третья) рогатки. Кордоны служили для «препятствия проходу злонамеренных людей»: беглых солдат и крепостных, пытавшихся уйти из Петербурга; извозчиков, нарушавших царский указ о привозе на каждой подводе трёх камней для мощения петербургских улиц, и тех городских жителей, которые хотели выехать без разрешения.

На месте Ближней Рогатки сейчас находится площадь Московские Ворота, на месте Средней — площадь Победы. Дальняя Рогатка располагалась «на прудовой мельничной плотине под Пулковской горой». До 1941 года на Дальней Рогатке существовали поселения. В 1835 году на вершине Пулковской горы была заложена Пулковская обсерватория — от этого места стали отсчитываться все расстояния в Российской Империи.

С началом Великой Отечественной войны жители Дальней Рогатки были эвакуированы, затем их дома были разрушены боями: здесь проходила линия фронта. После войны строительство жилья здесь было запрещено в связи с созданием защитной парковой зоны обсерватории.

В современности здесь, помимо многочисленных объектов обсерватории, находится развязка Пулковского и Петербургского шоссе, снабжённая автомобильным туннелем и надземным переходом, посреди неё находится установленный в 1956 году памятник Пушкину, смотрящий в сторону центра города вдоль Пулковского меридиана. В 2015 году за памятником между проездами данной развязки был создан ландшафтный парк «Дальняя Рогатка», в который нет пешеходного доступа. 

К 2016 году поблизости был достроен масштабный и статусный выставочный комплекс «Экспофорум», что сильно увеличило стоимость окружающей земли (на этот фактор также влияет и близость к аэропорту). Вокруг «Экспофорума» началась масштабная коммерческая застройка, также в окрестностях завершилось строительство платной трассы до Москвы со сложными развязками. В связи с этим район Пулковской горы засвечивается городской иллюминацией, от чего и должна была его защищать защитная зона. Это вызвало протесты со стороны научного сообщества.

Примечания 

Исторические районы Санкт-Петербурга